Морроу (округ, Огайо)
 Марроу (округ, Орегон)